Saarstraße heißen folgende historisch bedeutende Straßen:
Saarstraße (Dresden)
 Saarstraße (Mainz)
Saarstraße (Saarbrücken)
Saarstraße (Trier)